Игуарасу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Асторга. Население составляет 3824 человека на 2006 год. Занимает площадь 164,983 км². Плотность населения — 23,2 чел./км².

История 
Город основан 22 ноября 1955 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 46.496.874,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 12.499,16 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,740 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Парана